Siwkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Witaljewna Siwkowa (* 1982), russische Degenfechterin
 Kristina Andrejewna Siwkowa (* 1997), russische Sprinterin